Bombay kan syfta på:

 Bombay – en stad i staten Maharashtra i Indien
 Bombays sju öar – de centrala delarna den indiska staden Bombay 
 Presidentskapet Bombay – ett administrativt område i Brittiska Indien 1618–1947
 Bombay (delstat) – en tidigare delstat i Indien 1947–1960
 Bombay Hills – en grupp kullar som utgör Aucklands södra gräns
 Bombay (kattras) – en kattras
 Bombay – en sällsynt blodgrupp